Oak Park kan syfta på följande platser:

Australien 

 Oak Park, Victoria, ort,

USA 

 Oak Park (ort i USA, Georgia), Emanuel County, 
 Oak Park (ort i USA, Indiana, Clark County, lat 38,31, long -85,70), 
 Oak Park, ort, Illinois, Cook County, 
 Oak Park (ort i USA, Michigan, Oakland County), 
 Oak Park, Kalifornien, ort, Ventura County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar